Владимир Прокофьевич Колесников () — советский геолог, палеогеограф и палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, исследователь сарматских, акчагыльских и апшеронских ископаемых моллюсков.

Биография 
Родился  года в городе Новочеркасске, Область Войска Донского, Российская империя.

В 1925 году окончил Донской политехнический институт в Новочеркасске.

Начал работать в Геологическом комитете в Ленинграде.

После реорганизации Геолкома перешёл работать в Геологический музей имени Петра I АН СССР

После его реорганизации перешёл в Геологический институт АН СССР (ГИН АН СССР).

В сентябре 1932 года был в приёмной комиссии в аспирантуру ГИН АН СССР. В 1933 году получил должность «старший геолог».

В 1935 году переехал с институтом в Москву. Защитил докторскую диссертацию по теме Сарматские моллюски.

Изучал ископаемую фауну и стратиграфию неогеновых отложений Юга СССР. Работал в экспедициях по изучению неогена нефтегазоносных провинций Северного Кавказа.

Разработал сингенетические схемы развития фауны ископаемых моллюсков. Изучал происхождение моллюсков Каспийского моря. Уточнил стратиграфию неогеновых отложений Понто-Каспийской области. Синхронизировал стадии накопления осадков в изолированных бассейнах. Ввёл понятие «Армавирская свита».

В 1937 году принял участие в составлении атласа палеогеографических схем.

В 1937 году при реорганизации ГИН АН СССР перешёл в Институт геологических наук АН СССР.

В 1938—1939 годах сотрудничал с Палеонтологическим институтом АН СССР.

Во время войны был призван и воевал в действующей красной армии.

Погиб 6 октября 1948 года в экспедиции, во время сильного Ашхабадского землетрясения.

Память 
В честь В. П. Колесникова были названы:
 Овраг Колесникова — овраг в районе Армавира, Краснодарский край.

 Kolesnikovella N. Bykova, 1958 — род фораминифер, эоцен Средней Азии.
 Cythereis kolesnikovi Schneider, 1939 — вид остракод, миоцен Кавказа.
 Cardium kolesnikovi Davitaschvili, 1932 — вид двустворчатых моллюсков, неоген Юга СССР.
 Miltha kolesnikovi Merklin & Nevesskaya, 1955 — вид двустворчатых моллюсков, миоцен Устюрта.
 Ostrea kolesnikovi Charatischvili, 1948 — вид двустворчатых моллюсков, миоцен Грузии.

Примечания

Литература 
 Колесников Владимир Прокофьевич — специалист в области геолого-минералогических наук, 1902—1948 гг.: труды и литература о нём / составители В. К. Степанова, Б. Н. Давидович. — , 1982. — 6 с.
 Колесников Владимир Прокофьевич — Большая биографическая энциклопедия. 2009.

Ссылки 
 В. П. Колесников на сайте ПИН РАН.
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Геологи СССР
Палеонтологи СССР
Погибшие во время землетрясения